Cette liste recense les marquisats français authentiques d'Ancien Régime et les titres de marquis authentiques créés au . Le principal ouvrage qui en traite est celui d'Éric Thiou, Dictionnaire des Titres..., 2003, complété par d'autres (voir la bibliographie).

1 - Marquisat 
On entend par titres authentiques les titres érigés par lettres patentes du Roi (ou de l'Empereur Napoléon III), enregistrées ou publiées dans des formes régulières, c'est-à-dire auprès d'une cour de justice, de préférence souveraine (parlement, cour des comptes, etc.), ou même ordinaire. Ces marquisats authentiques sont inscrits en gras. Un lien sera fait lien avec un article spécifique sur le château, ou dédié au marquisat (histoire du domaine, liste des seigneurs, etc.), mais non avec la commune (col. 3), Les références d'archives  sont rappelées dans la dernière colonne (cf. Commentaires).

2, 3 -Province, Département 
Les titres d'Ancien Régime étaient généralement attachés à un fief constitué par l'union de 3 à 5 paroisses (indiquées en dernière colonne), parfois jusqu'à 12 (alors reportées en note), avec indication de la province (colonne 2 : pour faciliter le tri, on fera référence à un des 33 gouvernements du royaume (+ le Comtat et la Savoie, unis postérieurement), non à des sous-ordres comme Albigeois, Bugey, etc.), et sa localisation actuelle (département-commune principale, colonne 3 ; lien avec cette commune). Il a existé, dès le règne de , des titres "en l'air", créés par lettres patentes "sans obligation de les affecter à aucune terre", mais ils sont rares, et Saint-Simon s'en indignait avec vigueur. Pour les majorats du , on s'efforcera de retrouver le lieu concerné, parfois très différent du fief d'Ancien Régime s'il s'agit de la confirmation d'un ancien titre.

Parfois, l'érection s'accompagnait d'un changement de nom (suivi par un *). Certaines communes ont pu garder ce nom (comme Villandry, autrefois Colombières, ou Ormesson, anciennement Amboile). Éric Thiou pense que 15,8 % des marquisats (environ 177) ont pu changer de nom.

Certains fiefs ayant été érigés plusieurs fois pour diverses familles, ces confirmations peuvent recevoir un numéro d'ordre.

[Titres non enregistrés] 
Les titres qualifiés d'incertains, car non-enregistrés, ne devraient pas être inscrits dans cette liste, sauf (en caractères maigres) si les Lettres patentes sont connues et conservées en archives (cas de Kerjean, par exemple). Différentes raisons pouvaient s'opposer à l'enregistrement, notamment l'absence de "clause dérogatoire" à l'édit de juillet 1566. Pour décourager les impétrants, Charles IX avait prévu par cet édit que toute terre nouvellement titrée ferait retour à la couronne en cas d'absence d'héritier mâle ; mais il y fut rapidement apporté des dérogatoires. S le titulaire n'obtenait pas de dérogation à cette clause, il s'abstenait généralement de faire enregistrer ses patentes, si dangereuses pour sa descendance féminine, et au bout d'un an celles-ci devenaient lettres mortes, de sorte que le titre restait viager et non héréditaire. Toutefois, la justice du lieu pouvait continuer d'être exercée par un seul tribunal, ce qui peut donner l'illusion d'un titre authentique.

4 - Création 
La date est celle des lettres patentes, généralement sans quantième du mois, sauf quelques titres étrangers devenus français (Flandres, Franche-Comté, Lorraine, Comtat Venaissin, Savoie...) et les titres du . Pour des raisons de tri, on inscrira d'abord l'année puis le mois. La date d'enregistrement figure en dernière colonne (Commentaires). Les titres qui n'ont qu'une année, voire un règne, sans mention d'enregistrement, doivent être considérés comme incertains, voire suspects. Cependant, si Éric Thiou donne 707 références d'archives pour 1782 terres érigées (tous titres confondus), les dépouillements qu'il a consulté ne concernent qu'un tiers des registres. Quelques titres, mentionnés par lui sans date ni titulaire, se sont ainsi révélés authentiques, avec des lettres enregistrées, c'est pourquoi ils ont tous été conservés.

5 - Famille 
Pour des raisons de tri, la particule est rejetée à la fin, entre parenthèses. Des liens sont faits avec des articles généalogiques ou historiques sur Wikipedia. Les titres sont essentiellement masculins, mais on connait une vingtaine de marquisats dévolus à des femmes. Ce sont, soit des princesses, soit des héritières (veuves ou filles) dont on veut favoriser la succession, soit encore quelques maîtresses royales (mais elles ne sont pas les plus nombreuses).

6 - Statut / Extinction 
Il a existé, entre 1506 et 1566, de rares marquisats perpétuels, érigés comme des titres d'ancienneté attachés à la terre (cas de Trans). Mais depuis lors, le titre, devenu patrimonial, s'éteint à l'extinction de la branche issue du premier titré, et la terre "retourne à son premier état". En principe, et sauf disposition contraire des lettres patentes, un titre n'est en effet dévolu qu'à l'ainé de la descendance mâle, agnatique, naturelle et légitime du premier titré.

Pour qu'un titre puisse se transmettre à une ligne cadette, il faut que celle-ci descende légitimement du premier titré, et qu'elle entre effectivement en possession de l'intégralité du fief titré, par héritage ou autrement (toutefois, depuis la Révolution et la restauration des titres en 1814, cette dernière condition semble caduque, tous les titres étant devenus "en l'air", sauf constitution d'un majorat). C'est ainsi qu'il faut comprendre l'adresse "au [titulaire], ses hoirs et ayant-cause". En cas de succession féminine, le titre ne se transmet pas automatiquement au mari de l'héritière du fief, même si quelques patentes semblent autoriser une succession à tous les hoirs "tant mâle que femelle" (transmission féminine), Le règlement sur les duchés et pairies de mai 1711 (articles IV et V), extensible à toute la titulature, décide qu'une telle transmission ne pourra avoir lieu qu'une seule fois et avec l'agrément du Roi. Hors ces circonstances, un titre ne peut se transmettre par testament. Au , il arrive que les lettres patentes prévoient une possibilité de transmission par adoption.

Un marquisat peut également s'éteindre par vente ou démembrement. Le titre n'était pas transféré à l'acquéreur lors de la vente du fief, sans confirmation par de nouvelles lettres patentes délivrées par le Roi. Par courtoisie, l'ancien possesseur conserve souvent l'usage du titre sa vie durant ; parfois, il peut même obtenir de transférer son titre sur une autre terre (cas des Chaumejean, marquis de Fourilles, par exemple, ou transport du nom de Craon en faveur des Beauvau). Le nouvel acquéreur n'est qualifié que de "seigneur du marquisat". Généralement (et sauf en cas de démembrement), la justice continue d'être exercée en un seul lieu, et les aveux rendus à une seule foi et hommage, même si le titre est réputé éteint.

7 - Commentaires 
Fiefs concernés, nom du titulaire (lien avec le personnage) : on peut mentionner sa principale fonction (d'épée ou de robe, intendant, ministre, etc.) mais non une biographie complète (il vaut mieux lui créer une page dédiée) ; dates d'enregistrement, références d'archives (principales abréviations : P, Parlement ; PP, Parlement de Paris ; CC, Chambre des Comptes ; CCP, Cour des Comptes de Paris ; CA, Cour des Aides ; CS, Conseil Supérieur) ou cour ordinaire (BF, Bureau des Finances ; bage, greffe de bailliage). Il est fait une entorse à la règle de Wikipedia (rejet des références en note), parce que leur abondance est telle (plusieurs milliers) qu'elle risquerait de rendre les renvois impraticables. Référence d'auteurs - principalement Éric Thiou, Woelmont de Brumagne (W ou WB), et pour le , Révérend (soit TAP et RTC) ; en revanche, l'Armorial général de Jougla de Morenas semble trop succinct pour pouvoir servir de référence (pas de date précise ni d'enregistrement). Les auteurs spécifiques à un titre sont placés en note. Éventuellement, transmission du titre.

[Titres exclus] 
Les titres de courtoisie, ne doivent pas figurer dans cette liste. Dès l'époque de , on constate que les lieutenants-généraux et la plupart des lieutenants des Maréchaux de France (appelés à juger des différents d'honneur entre nobles) prennent la qualité de marquis : c'étaient des titres honorifiques et viagers, en principe non transmissibles. À la fin du , les titres pris ou portés à l'occasion des Honneurs de la Cour sont du même ordre, et doivent être considérés comme seulement viagers (ou à brevet) s'ils ne correspondent pas à un titre légalement constaté, quand bien même ces Honneurs sont réservés à l'élite de la noblesse française.

À la fin de l'Ancien Régime, la plupart des familles nobles - ou prétendues telles - ayant une certaine surface mondaine portaient un titre de courtoisie de comte ou de marquis, indûment repris ou inventé. Il n'y a pas de frontière claire entre les titres de courtoisie et les titres de fantaisie qui fleurissent à toutes les époques.

Sur la notion, lire l'article Marquisat.

Pour les titres attachés à d'anciennes marches médiévales, on se reportera aux articles :
 marche de Bretagne, marquisat de Gothie, comté de Flandre, Provence, et marche de Neustrie.
Pour les marquisats subsistants, voyez la liste :

 Liste des titres de marquis (subsistants) de la noblesse française (elle peut comprendre des titres non authentiques).

A 
{| class="wikitable sortable"
|-
! Marquisat
! Province
! Département
! Création
! Famille
! Statut
! Commentaires
|-
| Abos
| Béarn
| 64 Abos
| 1718
| Abos de Binanville (d')
| 
| [Thiou 47, sans tit. ni ref.]
|-
| Achères, voir La Chapelle
| Île-de-Fce
| 77 Achères-la-Forêt
|
|
| 
| Voir La Chapelle-la-Reine. N'est pas (78) Achères, ni la Baronnie de (45) Aschères-le-Marché (érigée en 1626).
|-
| Achy
| Picardie
| 60 Achy
| 
| Carvoisin (de)
| Éteint
| Terre en indivision, titre porté dès le milieu du  s. dans cette famille d'épée [cf Woelmont 1-96 et 106 ; Thiou, sans ref.]
|-
|Acérac, voir Assérac
|Bretagne
|35
|
|
|
|
|-
| Acigné
| Bretagne
| 35 Acigné
| 1609, juillet
| Cossé-Brissac (de)
| Éteint en 1657 (vendu)
| Érigé pour I de Cossé (Brissac), (fils cadet du Mal. et  de Brissac, et de Judith d'Acigné), reg le 7 juin 1610 [Thiou 47] + SP ; passé à son frère François,  duc. Vendu par le  Louis de Brissac en 1657 à René Lambert, pdt. aux États de Bretagne qui prit le titre de "marquis d'Acigné" [Exp.; PA 4-323]
|-
| Acyou Assy
| Île-de-France
| 60 Acy-en-Multien
| 1668 ?
| Rouhault ou Rouault de Gamaches
| Branche éteinte après 1757
| Titre porté par Ignace Rouault, fils cadet du  mqs de Gamaches [cf Woelmont 4- 791] ; PA 7-100, qui n'en dit rien. Pas dans Thiou].
|-
| Aguesseau
| Île-de-France
| 75, 94 ;
ou 77 Fresnes ?
| 1817 (Ordo du 31 août, LP du 20 déc.)
| Aguesseau (d')
| Éteint le 22 janvier 1826
| Titre de marquis-pair (sur majorat) pour Henri-J-B-Cardin, comte d'Aguesseau (1753-1826). Le seul titulaire eut quatre filles (dont Marie, ctesse de Ségur).
|-
| l'Aigle
| Normandie
| 61 L'Aigle 
(anc. Laigle)
| 1650, avril
| Acres de l'Aigle (des)
|Existe
| Érigé pour Jacques des Acres, reg. à la CC de Rouen le 19 décembre 1654 [Thiou 47 ; Jougla I-116]. Son fils Louis fait reconstruire le château (actuelle mairie).
|-
| Aigremont
| Flandre
| 59 Ennevelin
| 1773, février
| Jacops d'Aigremont
| Existe
| Seigneurie des anciens avoués féodaux de Tournai, érigée pour Henri-Louis Jacops d'Aigremont, veuf de Marie-Louise, comtesse de Gand (dit Vilain), reg à Douai (CS) le 16 mars, à Lille (bur. des Fin.) le 19 mars 1773, et à la CCP le 2 juillet 1774 [LP in Le Boucq  ; Woelmont 1-371].
|-
|Airvault
|Poitou
|79 Airvault
|1660
|Ysoré (d')
|Éteint
|Bar. érigée en Mqt [Thiou 48, sans ref] pour René d'Ysoré, mqs de Pleumartin ; saisi à sa mort (1667) vendu à Darrot de la Poupelinière, conf. en juin 1678 [W1-884].
|-
| Aix
| Savoie
| 73 Aix-les-Bains
| 1575
| La Chambre-Seyssel (de)
| Éteint en 1660 , relevé par une autre branche
| Par le duc de Savoie pour François de Seyssel ; porté par de Seyssel de La Serraz de Sommariva depuis 1687.
|-
| Aizenay
| Poitou
| 85 Aizenay
| 1689 (ca)
| La Tour d'Aizenay (de)
| Éteint en 1892
| Pas dans Thiou
|-
| Alauzier
| Comtat-Venaissin
| 84 ?
| 1741, 10 mai
| Ripert de Fabry d'Alauzier (de)
| Existe
| Titre papal (Benoît XIV) au Comtat-Venaissin, devenu français par annexion (pas ds Thiou).
|-
| Albert* 
(Ancre 2)
| Picardie
| 80 Albert
| 1620, juin
| Albert de Luynes (d')
| Vendu en 1695 ; la famille existe
|Mqt d'Ancre renouvelé sous le nom d'Albert pour Charles d'Albert, duc de Luynes, reg au PP le 16 sept.1620 et à la CC le  septembre 1623 [PA 4-266 et 6-230 ; Thiou 50]. Vendu au Comte de Toulouse.
|-
| Albertas*
|Provence
| 13 Bouc-Bel-Air
| 1767, juillet
| Albertas (d')
| Existe
|  Terre de Bouc (cf. ce nom) érigée en Mqt d'Albertas pour J-B d'Albertas,  Pdt à la CC d'Aix, reg. [AD13, B3437, f°9v°]. Confirmé pour son fils, pair (1815) et Mqs-pair par Ordo. du 31 août 1817.
|-
| Albon
| Lyonnais
| 69 Saint-Romain de Popey ?
| 1820 (LP du 11 juillet)
| d'Albon
| Éteint en 2015
| André d'Albon (1761-1832), marquis (sur majorat) le 11 juillet 1820 ; confirmé marquis-pair (5 novembre 1827 et LP du 10 juin 1828)
|-
| Alby
| Savoie
| 74 Alby-sur-Chéran
| 1681, 25 avril
| Maillard de Tournon
| Éteint en 1819
| Érigé par le duc de Savoie pour Victor-Amé de Maillard, mal. de camp.
|-
| Alègre ou Allègre
| Auvergne
| 43 Allègre
| 1576, mars
| Alègre de Tourzel (d')
| Éteint en 1845 
| Bar érigée en Mqt pour Yves III d'Alègre, reg le 30 juillet [Thiou 48, ss ref]. Transféré à un cadet dès le .
|-
| Alembon
| Artois
| 59 Alembon
| 1650, août
| Roussé (de)
| Éteint en 1743
| Érigé pour Charles de Roussé (p-ê porté comme lieut-gal ?), passé aux d'Isques puis Saint Aldegonde. [Thiou 48, sans ref. ni tit. ; non R ?]
|-
| Aligre*
| Poitou
| 17 Marans
| 1777, janvier
| Aligre (d')
| Éteint en 1847 
| Terres d'Andilly et Marans érigées en Mqt d'Aligre pour Étienne-François d'Aligre, aussi mqs de la Galaisière,  Pdt au PP, reg le 14 janvier [Thiou 48]. Marquis et pair de France en 1815, titre transféré en 1825 à la famille de Pomereu (cf ce nom).
|-
|| Alincourt ou Alaincourt
| Île-de-France
| 60 Parnes
| 
| Neufville de Villeroi (de)
| Éteint au 
| Érigé avant 1612 pour Charles de Neufville, ambassadeur, etc (non R ?) [PA 4-641 ; Thiou 48, sans ref]. Duché temporaire (brevet) pour François-Camille, 1729-33 [PA 9-459] et son fils Gabriel (+ guill. en 1794, sp lég.).
|-
| Alleyns
| Provence
| 13 Alleins
| 1695, mars
| Renaud d'Allins (de)
| Étient ca 1890
| Érigé pour César de Renaud, procureur d'Aix, reg le 30 mars 1696 [AD13, B3376, f°526] Thiou 48 ; W 6-963.
|-
| Allemogne
| Gex
| 01
|
|
|
| Thiou 48, sans ref. ni tit.
|-
| Alluyes
| Orléanais
| 28 Alluyes
| 1590 (ca)
| Escoubleau de Sourdis (d')
| vendue à Jean, Mqs de Gassion. Éteint en 1802
| Une des 5 baronnies du Perche Gouët, érigée en Mqt pour François d'Escoubleau. Vendue, Alluyes fut érigée avec le Houssay en Comté de Montboissier en 1767 [Thiou 49 et 171 ; Expilly 1-110]
|-
| Alphonse
| Languedoc
| 31
| 1865, (décret du 10 mai, LP du 2 août)
| Alphonse (d')
| Éteint le 9 janvier 1870
| D'abord titre de courtoisie - des anciens seigneurs de Clarac ; titre héréditaire érigé par .pour Louis-Hyacinthe-Henri (1789-1870), SP. Il adopta un neveu de sa femme, Alfred de Serres, dit le marquis d'Alphonse.
|-
| Ambert
| Auvergne
| 63 Ambert
| 
| Merle de Beauchamps (de)
| Éteint en 1798
| Bar. dans Thiou 49
|-
| Amblimont
| Champagne
| 08 Amblimont
| 1675
| Renart de Fuchsamberg
| Éteint en 1797
| pas dans Thiou
|-
| Ambly
| Champagne
| 08 Ambly-Fleury
| 1768, nov.
| Ambly (d')
| Éteint en 1869
| Précédemment titre de courtoisie des d'Ambly, vicomtes de Richecourt. Érigé pour Claude-Jean-Antoine, reg. le 12 mai 1769 [selon St-Allais 10-63]. N'est pas 55 Ambly-sur-Bar (selon Thiou 49, erroné)
|-
| Ambres
| Albigeois
| 81 Ambres
| 1625 (ca)
| Gélas de Léberon (de)
| Éteint
|Bar. avec entrée aux États du Languedoc [Thiou 49] ; titre de Mqt ? [Mém. ]
|-
| Amfreville
| Normandie
| 50 Amfreville
| 1653 ?
| Davy d'Amfreville
| Éteint vers 1849
| Bar. en 1618. Titre de Mqs pour Charles-François Davy d'Amfreville, lieut.-gal, et chef d'escadre ; si érigé, resté prob. non R. Thiou 49, sans ref ni tit.
|-
| Amou
| Gascogne
| 40 Amou
| 1664
| Caupenne d'Amou (de)
| Éteint
| Titre porté (uni à Saint-Pé ?) par Léonard de Caupenne, gouv. de Bayonne. Beau château par J-H Mansart. Thiou 50, sans ref ni tit. W 6-391.
|-
| Amy
| Picardie
| 60 Amy
| 1678, septembre
| Scarron
| 
| Érigé avec Marigny et Déricourt pour Jean Scarron, Cer au PP (terre de sa  femme, Diane -ou Adrienne- de Belloy), reg le 30 déc [Thiou 50]. Il + 1681.
|-
| Ancre (1) ou Encre
| Picardie
| 80 Albert
| 1576, juin
| Humières (d')
| Éteint le 21 juin 1595 ; 
continué ?
| Châtellenie érigée avec Miramont pour Jacques d'Humières, lieut. gal en Picardie, ligueur [PA 8-280 ; Hom 3-2183 à 86 ; Thiou 50]. Passé (héritage) en 1595 aux Crevant, vendu en 1610 à Concino Concini, dit le Mal d'Ancre (+ 1617) [PA 7-396]. Voir Albert.
|-
| Andelarre
| Franche-Comté
| 39
| 1760 et 1777
| Jacquot d'Andelarre (de)
| Existe
| Nom changé en marquisat de Jacquot d'Andelarre.
|-
| Andelot (1)
| Franche-Comté
| 39 Andelot-Morval
| 1617
| Coligny (de)
| Eteint en 1664
| Titre espagnol pour Charles de Coligny (fils de l'Amiral) ; passé (1664) aux Langeac par alliance, devenu français en 1678 (annexion de la Franche-Comté), vendu en 1702 aux Guyennard.
|-
| Andelot (2)
| Franche-Comté
| 39 Andelot-Morval
| 1744, juin
| Guyennard d'Andelot
| Éteint en 1827
| Confirmé avec Nantey, Senaud, Val d'Epy, Florentia, et la Balme d'Epy, pour Gaspard Guyennard, Pdt aux requêtes du palais de Besançon [AD25, B659, f°20v°] Thiou 50 (et , extrait).
|-
| Andrésy
| Île-de-France
| 78 Andrésy
| 1650 (ca)
| l'Isle d'Andrésy (de)
| Éteint 1789
| pas dans Thiou. Appartenait au Chapitre de Paris jusqu'à la Révolution.
|-
| Anduze
| Languedoc
| 30
| 1078
| Pelet d'Anduze
| Dissout en 1226
| Un des rares marquisats féodaux ; dissous après confiscation.
|-
| Anduze
| Languedoc
| 30
| 1645
| Folquier d'Airebaudouze
| Éteint
| Thiou 50, sans tit ni ref.
|-
| Angerville
| Normandie
| 76 Angerville-l'Orcher
| 1864 (décret du  août)
| Angerville d'Auvrecher (d')
| Existant
| Titre de courtoisie porté au  dans la branche des seigneurs de Grainville (76), confirmé par  pour Henry-Eugène.
|-
| Anglade
| Guyenne
| 33 Anglade
|
| d'Anglade (d')
| Existe
| Titres enregistrés à Saint Domingue en 1788 ? [Thiou 50, sans ref.] Probmt titre porté par un lieut-gal. (courtoisie).
|-
| Anglure
| Champagne
| 51 Anglure
| 1657 ?
| Braux (de)
| Éteint
| Bar. de crosse de l'évêque de Troyes, érigée en Mqt pour Pierre-Ignace de Braux, mtre des requ., + sp. [Thiou 50] ; ou Comté selon Rietstap ; Reg au PP. Passe par x aux Savigny, conf. Ctes d'Étoges en 1682  [Exp 1-187].
|-
| Annebault
| Normandie
| 14 Annebault
| 1643 ?
| Potier de Blérancourt
| Éteint en 1662, (en partage).
vendu en 1723
| Bar. (1499) érigée en Mqt avec St Samson-sur-Rille pour Bernard Potier (frère de René, duc de Tresmes), Mal de cp, Lieut-gal de cavalerie (terre de sa femme, Charlotte de Vieuxpont ; + sp en 1662) [Thiou 51, sans mois ; LCB 16-238 ; Exp. 1-199 : vdu à J-B d'Hanican]
|-
| Annonay
| Vivarais
| 07 Annonay
| 1620, avril
| Lévis-Ventadour (de)
| Éteint en 1830
| Bie d'État du Vivarais, érigée en Mqt pour Claude de Lévis,  fils du duc de Ventadour (et depuis  duc), reg en mars 1621 [AD31, B1913, f°271] Thiou 51.
|-
| Antigny
| Bourgogne
| 21 Foissy
| 1654, septembre 
| Damas d'Antigny (de)
| Éteint en 1908
| Érigé en faveur de Claude (2) Damas, veuf de Claude de Vienne, comtesse de Ruffey, dame d'Antigny, enregistré à la CC de Bourgogne le 6 août 1655 [AD21, B12103, f°275 ; Thiou 51].
|-
| Antin
| Bigorre
| 65 Antin
| 1615, juillet 
| Pardaillan de Gondrin (de)
| Duché 1711, éteint en 1757
| Érigé avec 18 terres (cf Thiou 51) pour Antoine-Arnaud de Pardaillan, reg. le 23 juillet 1618 [AD31, B1913, f°116v°]. Devenu duché-pairie d'Antin en 1711, éteint le 13 septembre 1757 [PA 5-180 ss.] [Levantal 408-413].
|-
| Aoust-Jumelles
| Flandre
| 59 Cuincy
| 1739, mai
| Aoust de Cuinchy (d')
| Éteint en 1845
| Anc. Baronnie de Cuinchy-le-Prévôt (1585), érigée en Mqt pour les d'Aoust de Jumelles [BT 407 ; Thiou 106 (Cuinchy-le-Prévôt), sans ref.]
|-
| Apreville
| Bretagne
| 22 ?
| 1660 (ca)
| Bourblanc (du)
| Éteint en 1839
| Pas ds Thiou
|-
|Arc (-en-Barrois) (1)
|Champagne
|52 Arc-en-Barrois
|1578 (ca)
|Bauffremont (de)
|
|Érigé pour Antoine de Baufremont, dit de Vienne, Mqs d'Arc et de Listenois ; 1 fils Anne, + sp. [PA 9-98]. Son frère Jean continua les Mqs de Listenois.
|-
| Arc (-en-Barrois) (2)
| Champagne
| 52 Arc-en-Barrois
| 1650, juin
| l'Hôpital-Vitry (de)
| Éteint en 1679
| Érigé avec Bugnières, la Cour-l'Évêque, la Bar. de Créancey, Giey-sur-Aujon, Latrecey, Val-Bruant (Valbrunat), Montribourg et Richebourg pour Nicolas de l'Hôpital dit le Mal de Vitry (acquis en 1622, + 1644). Conf. pour son fils François-Marie, créé duc-pair de Vitry en juin 1650 (LP non R). [Thiou 52 (confus) ; Levantal 333, 992].
|-
|Arc (-en-Barrois) (3)
|Champagne
|52 Arc-en-Barrois
|1703, mai
|Bourbon-Penthièvre (de)
|Éteint en 1793
|Confirmé pour le Cte de Toulouse, et uni au DP de Chateauvillain (anc. Vitry).
|-
| Arc-sur-Tille
| Bourgogne
| 21 Arc-sur-Tille
| 1670 (ca) ?
| Saulx-Tavannes (de)
| Éteint en 1845
| Titre porté depuis Henri-Charles de Saulx, Cte de Tavannes, lieut. gal (ca 1705-1761). [Thiou 52, ss date ni tit.]
|-
| Arcelot (1)
| Bourgogne
| 21 Arceau
| 1674, mars
| Guéribout (de)
| Éteint
|Érigé avec Orgeux (en p.) et Fouchanges (en p.) pour Alphonse de Guéribout, gouv. de Marsal, reg [AD21, B12110 f° 15v°].
|-
| Arcelot (2)
| Bourgogne
| 21 Arceau
| 1697
| Massuau (de)
| Éteint en 1870
| Confirmé pour Jean-Louis de Massuau, Pdt au Gd Conseil, reg [AD21, B12114 f°110 - Thiou]. Titre repris (de courtoisie) par la famille Carrelet de Loisy d'Arcelot, leurs héritiers par les Verchères.
|-
| Archiac
| Saintonge
| 17 Archiac
| 1609, mai
| Bourdeille (de)
| Éteint en 1837
| Bar. érigée en Mqt pour Henri de Bourdeilles, sénéchal et gouverneur du Périgord [AD33, 1B19 f°122 - Thiou ; PA 9-142] [cf Saffroy 37116]
|-
| Les Arcs
| Provence
| 83 Les Arcs (-sur-Argens)
| 1612, mars
| Villeneuve (de)
| 
| Bar. érigée en Mqt pour Arnaud de Villeneuve, gouverneur de Marseille, reg le 15 octobre 1615 [AD13, B3444 f°419] 
|-
| Arcy
| Bourgogne
| 71 Vindecy
| fin 
| Valadoux d'Arcy (de)
| Éteint 
| Baronnie (Thiou 52) ; propriété des Guillard, passée par alliance à Antoine (de) Valadoux, qui prit le titre de Mqs.
|-
| Aresches (1)
| Franche-Comté
| 39 Aresches
| 1717, déc.
| Coquelin
| démembré en 1739
| Érigé avec Labergement, Chilly, le Perret et Germigney pour Jacques-François Coquelin, dit Germigney [BM Besançon, Ms 1203, f°320 ; Thiou 52]. > cf Germigney
|-
| Argens
| Provence
| 04 Argens
| 1722, février
| Boyer d'Argens
| Éteint en 1956
| Érigé en faveur de Pierre-Jean de Boyer, seigneur d'Éguilles (1682-1757), procureur gal au Pmt., reg le 3 (?) mars [AD13, B3398 f°477]. [Thiou 52 ; Exp.]
|-
| Argenson
| Touraine
| 37 Maillé
| 1700, janvier
| Voyer de Paulmy (de)
| Existe
| Érigé avec Draché pour Marc-René de Voyer d'Argenson (futur garde des sceaux, 1718), reg au PP le 3 février 1700  [Thiou 52] (ou châtellenie en 1700, mqt en 1718 ? La Torre).
|-
| Arifat
| Albigeois
| 81 Arifat
| 
| Villeneuve-Arifat (de)
| Éteint en 1878
| Simple Baronnie pour Thiou [53].
|-
| Armentières
| Picardie
| 02 Armentières-sur-Ourcq
| 1630 (ca)
| Conflans d'Ouchy (de)
| Éteint en 1849
| Thiou 53, sans ref.
|-
| Armolis
| Artois
| 62 ?
| 1771
| Roergas d'Armolis
| Éteint en 1803
| Pas dans Thiou.
|-
| Arpajon*
| Île-de-France
| 91 Arpajon
| 1720, octobre
| Arpajon (d')
| Éteint
| Ancien marquisat de Chastres, terres de la Bretonnière et St Germain, érigées en Mqt d'Arpajon pour Louis de Séverac, seigneur d'Arpajon-sur-Cère (Cantal), lieut-gal, gouv. du Berry, petit-fils de Louis, duc et pair (non R) d'Arpajon ; reg. au PP et à la CC les 12 et 19 décembre 1720 [PA 5-900 ; N-H. ]. + Spms ?
|-
| Arvillard (La Bâtie d')
| Dauphiné
| 38 Saint-Pierre d'Allevard
| 1739, août
| Barral (de)
| Existe
| Érigé en faveur de Joseph de Barral (1677-1749), seigneur de la Bâtie et d'Arvillard, Pdt à mortier au P. de Grenoble, reg. au P le 20 déc, [et à la CC le 21 novembre 1750 ? Thiou 61 ; ou conf. pour son fils J-B ?]. Marquisat détenu depuis 1919 par la branche de Barral de Montferrat, marquis de Montferrat.
|-
| Arvillars
| Savoie
| 73 Arvillard
| 1678
| Milliet d'Arvillars
| Éteint en 1897
| Par le duc de Savoie. Bar. dans Thiou.
|-
| Asfeld*
| Champagne
| 08 Asfeld
| 1730, mars
| Bidal d'Asfeld
| Éteint vers 1817
| Ancien comté d'Avaux érigé en Mqt d'Asfeld pour Cl-Fr. Bidal d'Asfeld (Mal de Fce en 1734), reg au PP le 16 juin [Thiou 54] (cf aussi Jouy-en-Josas). Un marquisat du même nom avait été créé en Castille par  en 1715, pour le même (reg à la CCP le 30 août).
|-
| Asnières*-de-la-Châtaigneraye
| Poitou
| 85 La Chataigneraie
| 1776, juillet
| Asnières de la Châtaigneraye (d')
| Éteint en 1892
| Érigé pour Jean d'Asnières, dit de Pons, (non R ?), HC du 17 décembre 1782. [Thiou 54 ; cf CEA 1-369 ; W 7-42]
|-
| Assérac ou Acérac
| Bretagne
| 44 Assérac
| 1574, septembre
| Rieux-Assérac (de)
| Éteint en 1870
| Érigé pour Jean 5 de Rieux, reg. le 2 avril 1576. (7 terres, cf. marquisat d'Assérac) ; Thiou 47 ; Exp. I-13 ; PA 6-769 à 771.
|-
| Assignies
| Artois
| 62 Vincly
| 1672, octobre
| d'Assignies)
| 
| Érigé pour J-B d'Assignies, Haut-avoué de Thérouanne - dit aussi Mqs de Wendy (ou mieux Venchy, puis Vencly et Vincly) [cf Expilly I-308 - Thiou 54 et 246 Vinchy, mal localisé]
|-
| Assy
| Normandie
| 14 Ouilly-le-Tesson
| 1762, décembre
| Morell d'Aubigny (de)
| Existe
| Érigé avec Montbouin, Coudray et St Denis [Thiou 54, sans tit. ni ref.] pour Achille-Hardouin de Morell, reg au Pmt de Rouen en 1766 ? [LCB 14-542]
|-
| Atilly
| Île-de-France
| 77 Férolles-Attilly
| 1668, mars
| Bernard (de)
| Éteint en 1795
|Érigé avec Pamfou pour ? (probablement Joseph-Antoine Le Febvre de la Barre, intdt de province, depuis gouv. de la Nelle-France), reg. au PP le 5 mars 1670 ; acquis le 21 novembre 1683 par J-B-Gaston de Bernard (confirmé ?) [Thiou 188 (Pamfou) - Oudiette]
|-
| Aubais
| Languedoc
| 30 Aubais
| 1724, mai
| Baschi d'Aubais (de)
| Éteint en 1927
|Bar. érigée en Mqt avec Junas, Gaverne, St Nazaire et Mauressargues pour Charles de Baschi, érudit et bibliophile [AD31, B1940, f°247 - Thiou 54/55]
|-
| Aubepeyre
| Limousin
| 23 (Saint-Yrieix-la-Montagne)
| 
| Turenne (de)
| 
| Pour Augustin Galliot de Turenne ? [Leclerc, Creuse ; Thiou 55, ss ref.]
|-
| Aubeterre
| Angoumois
| 16 Aubeterre-sur-Dronne
| 1620 (ca)
| Esparbès de Lussan (d')
| Éteint en 1947
|Bar. et Vicomté du Périgord, érigée en Mqt (?) pour François d'Esparbès de Lussan, Mal de France en 1620 (terre de sa femme, Hippolyte Bouchard). Son  fils succéda aux Mqs d'Ozillac [Thiou 55, sans ref ; PA 7-448 et 455]
|-
| Aubignan
| Comtat-Venaissin
| 84 Aubignan
| 1667, 24 septembre
| Séguins de Panisse-Pazzis (de)
| Existe
| Titre papal, érigé par bulle d'Alexandre VII pour Claude de Séguins, syndic de la noblesse du Comtat. [Thiou 55].
|-
| Aubigny (-en-Auge)
| Normandie
| 14 Aubigny
|
| Morell d'Aubigny (de)
| 
| Les Morell, Mqs d'Assy (cf), ont porté les titres de Victes, Ctes et Mqs d'Aubigny. [Thiou 55, ss date ni tit.]. 6 statues d'orants dans l'église.
|-
| Aubijoux
| Auvergne
| 15 Marcenat
| 1565, août
| d'Amboise
| Éteint le 9 novembre 1656
| Érigé avec Marcenat pour Louis d'Amboise, reg. le 12 août 1566 [Tablettes 4-13 ; Exp. 1-326] ; titre à confirmer (ses descendants ne portent que le titre de comte ?)
|-
| Aulnay (-lès-Bondy)
| Île-de-France
| 93 Aulnay-sous-Bois
| 1683, octobre
| Gourgues (de)
| Éteint en 1949
|Châtellenie d'Aulnay et fief de Nonneville érigés en Mqt pour Armand-Jacques de Gourgues (terres de sa femme), mqs de Vayres, mtre des requ. de l'Hôtel, intdt de Limoges (1683) puis de Caen (1686), reg à la CCP le 2 décembre 1684 [N-H.  ; Woelmont 5-485 ; Thiou 56]
|-
| Aurimont
| Armagnac
| 32 Aurimont
| 1690
| Griffolet d'Aurimont (de)
|  Éteint 
| Famille subsistante mais branche titrée marquis d'Aurimont éteinte. Pas dans Thiou.
|-
| Aussonne
| Languedoc
| 31 Aussonne ? ou 82 Montauban
| 1676, août
| Buisson d'Aussonne (du)
| Éteint en 1887
|Érigé pour Jacques 3 du Buisson,  Pdt à la CC de Montauban, reg [AD31, B1921, f° 122 ; Thiou 56]. Un château d'Aussonne a existé à Montauban.
|-
| Authume
| Franche-Comté
| 39 Authume
| 1750, juillet
| Masson d'Autume (de)
| Existe
|Érigé (avec un fief à Jussey) pour Jean-Léger Masson, Cer à la CC de Dôle, reg. à Besançon et à Dôle le 9 mars 1751, et en 1758 [AD25, B630, f°141v°] ; Thiou 56 ; W 8-371.
|-
| Autry
|Berry
| 18 Méreau
| 
| Estampes-Autry (d'), puis Courtin
| Éteint à la fin du  chez les d'Estampes et en 1813 chez les Courtin.
| En faveur de Jean-Baptiste d'Estampes (° vers 1565 + vers 1640), seigneur d'Autry, mestre de camp du régmt de Condé. Passé par alliance (1682) aux Courtin, dont Alexandre de Courtin, marquis d'Autry (courtoisie ?). Pas ds Thiou 57 (Bar ? ou confusion)
|-
| Aux*
| Maine
| 72 Louplande
| 1777, nov.
| Aux (de Beauregard), d| 
|Comté de Villaines érigé en Mqt d'Aux pour René-Louis d'Aux (de Beauregard), reg au PP le 20 août 1782 ? [Thiou 57 et 243 Villaine (erroné) et Villennes (mal placé)] ; 
|-
|Aux-Lally| Dauphiné
| 26 ?
| 1815 (Ordo. royale du 13 déc.) et dispense de majorat 1830
| Aux de Lescout (d')
| Existe
| Érigé en faveur de Henry-Raymond d'Aux de Lescout (1782-1870), gendre du marquis de Lally-Tollendal [q.v.], dont il reprend le titre et la pairie après sa mort (Ordo. du 13 novembre 1830), .
|-
| Auxy*| Picardie
| 60 Hanvoile
| 1687, sept.
| Monceaux (de)
| 
|Érection d'Hanvoile et Martincourt en Mqt d'Auxy pour François de Montceau (ou son frère, chev. des OR ?), reg. au PP le 6 septembre 1688 [cf Exp 1-416 ; Thiou 57].
|-
| Auzielle
| Languedoc
| 31 Auzielle
| 
| de Chalvet de Rochemonteix
| 
|[AD 31, B23167 ?] (Thiou 57, sans date ni  tit. - à vérifier)
|-
| Avaray
| Blésois
| 41 Avaray
| 1665 ?
| Bésiade (ou Béziade) d'Avaray (de)
| Éteint en 1941
| Titre porté depuis Claude-Théophile, Lieut-gal et ambassadeur en Suisse (1719) [Pas ds Thiou]. Titre de duc-pair d'Avaray, LP 1817 [cf. CEA 4-163 ; TAP 1-221].
|-
| Avéjan| Languedoc
| 30 Saint-Jean-de-Maruéjols
| 1736, avril
| Banne d'Avéjan (de)
| Éteint 
| Bar. (en 1732, avec droit d'entrée aux États) érigée en Mqt avec Féreyrolles pour Louis de Banne, Mal de camp, reg à la CC de Montpellier le 8 avril 1737 [AD31, B1943, f°274v°] ; Thiou 57.
|-
| Avernes
| Normandie
| 61 Avernes-Saint-Gourgon
| Louis XV
| Bernard d'Avernes (de)
| Éteint en 1818
| Érigé pour Charles-Antoine de Bernard ? Passé aux Vauquelin. Pas dans Thiou
|-
| Avèze| Languedoc
| 30 Avèze
| 1657, déc.
| Frézals (de)
| Éteint au 
| Bar. érigée en Mqt pour Victor de Frézals, Cer au Pmt de Toulouse [AD31, B1918, f°60] ; Thiou 58.
|-
| Avoir
| Anjou
| 49 ?
| 1650 (ca)
| Chambes (de)
| Éteint en 1916
|Pas dans Thiou
|-
| Axat
| Languedoc
| 11 Axat
| 1776 (?)
| Dax d'Axat (de)
| Éteint en 1788
| Bar. érigée en Mqt en 1776 [d'après Eric Thiou 58, ss tit.], reg ? [AD31, B23169, à vérifier] ; titre porté dès François (1701) ? puis Marc-Antoine (+ 1788, sp.) ; relevé (hér.) par un cadet (branche de Cessales) [CEA 13-176]. "Titre emprunté et de courtoisie" d'après Charondas, "À quel titre ?".
|-
| Les Ayvelles
| Champagne
| 08 Les Ayvelles
| 1675
| Ambly des Ayvelles (d')
| Éteint après 1815 (date inconnue)
| Érigé (?) en faveur de François d'Ambly, vicomte de Courval [pas dans Thiou ; cf Saint-Allais ; W 6-7, sans date].
|-
|}

 B 

 BournezeauC 

 D 

 E 

 F 

 G 

 H 

 I 

 J 

 K 

 L 

 M 

 N 

 O 

 P 

 Q 

 R 

 S 

 T 

 U 

 V 

 W 

 X 

 Y 

 Z 

 Bibliographie 
La monarchie n'ayant jamais publié de liste officielle des titres français, de nombreuses initiatives privées ont cherché à y remédier (depuis le Père Anselme (1726) jusqu'au Dictionnaire d'Éric Thiou (2003), en passant par les indispensables Révérend et Woelmont de Brumagne). On distingue 1) les listes générales (y compris des ouvrages de généalogie), présentées dans l'ordre chronologique inversé, 2) les ouvrages de géographie historique, et 3) les ouvrages d'ordre local (par provinces, à l'exception des travaux consacrés à une seule famille, qui se trouvent en Notes).

Les sigles [entre crochets] sont ceux utilisés par le Répertoire des généalogies françaises imprimées du Col. Arnaud (, 1982) qui fait autorité. Ref. à Gaston Saffroy, Bibliographie généalogique... (to 3, 1974), et Bibliographie des Almanachs et Annuaires... (1959).

 Bibliographie générale (familles, titulature, archives) 
Éric Thiou, Dictionnaire des titres et des terres titrées en France sous l’Ancien Régime, Versailles, Éditions Mémoire et Documents, 2003,  . Essai mal corrigé (nombreuses erreurs et doublons), il recenserait 4762 titres (), soit 2246 d’ancienneté, 2155 par érection, et 361 non précisés (en réalité, son corpus comprend , y compris les doublons) ; il compte 1121 marquisats (mais beaucoup n'ont aucune référence). Encore incomplet (il a utilisé les inventaires de 9 dépôts d'archives, sur 25 cours souveraines ayant existé), c'est néanmoins le meilleur outil dont on dispose ; outre l'indication de près de 700 cotes d'archives, il a le grand mérite de localiser avec précision (département, commune) un grand nombre de terres.
 
 [N-H 1 et 2] Jean-Pierre Babelon, Nouveaux Hommages rendus à la Chambre de France (Ch. des Cptes de Paris, série P),  ; P, Archives Nationales, 1988-89, 2 vol., XII-417 et 415 p, index (lieux et personnes). 2365 + 2312 numéros concernant 2672 fiefs dont 111 marquisats.
 [Hom 1 à 3] Léon Mirot, Jean-Pierre Babelon, Hommages' rendus à la Chambre de France (Ch. des Cptes de Paris, série P),  ; P, Archives Nationales, 1982-83-85, 3 vol., XXX-852 + 471 + 496 p, au total 12.643 numéros (y compris les renvois) concernant 3976 fiefs
 [JM] . Suppl. [par André Franzen], to 7, 1952. Utile pour les généalogies, mais de peu d'intérêt pour les titres (pas de dates assez précises). [Saf. 34328].
[WB] . Comprend environ 1200 généalogies commentées de familles dont la plupart ont porté un titre de marquis ; ouvrage fondamental, tiré à 200 ex. [Saffroy 34318].
[CEA]  ; "ouvrage très estimé et de bonne foi", mais mal référencé, et qui s'arrête malheureusement à la famille Gaullier ; tirage à 200 ex. Il est utile de consulter la table en fin d'ouvrage, à cause de nombreuses additions et corrections. Une nelle éd. a paru en 1983 (Éd. Vendôme) en 11 vol, le dernier regroupant toutes les additions auparavant dispersées. [Saffroy 34308] 
[RTC]  Réimprimé en 1974, 1 vol. ; la table des noms contient aussi quelques corrections. [Saffroy 34226] 
[TAP] . Réimpression P, Honoré Champion, 1974,  Excellent ouvrage, d'après le dépouillement des archives du Sceau ; mais pas de table des noms de terre, et les majorats ne sont pas localisés. [Saffroy 34225]
[St-A] . Recueil de plusieurs nobiliaires, armoriaux, etc. [Saffroy 34246].
[LAN]  ; ouvrage consciencieux, il contient des nobiliaires régionaux (8) et autres maintenues de noblesse [Saffroy 34256]
[LDO] P.-Louis Lainé, Dictionnaire véridique des origines des maisons nobles... contenant les vrais ducs, marquis, comtes, vicomtes et barons, l'Auteur, 1817-19,  (de A à Z ; origine de la famille, services, titres, armes - notices rapides) [Saffroy 34259].
 [CP] . Inachevé, n'étudie qu'un dixième des familles concernées. [Saffroy 34253]
[LCB] . Édition refondue des 15 vol. parus chez la Vve Duchesne en 1770-86 (l'ouvrage s'arrête à cette date). [Saffroy 34196] 
[CNT] . Après les rois, princes et grands officiers (to 1 à 3), il donne "les terres du Royaume érigées en titre de marquisat, de comté, de vicomté et de baronnie", avec tables ; publié dans l'ordre de dépouillement des archives des Parlements et CC (resté incomplet), et classé par titres et dans l'ordre chronologique. Ces précieuses notices ont servi de base aux Dictionnaires suivants (Moreri, Expilly, La Chenaye des Bois) qui les reproduisent plus ou moins fidèlement dans l'ordre alphabétique. [voir détail des tomes in Saffroy, Almanachs 328].
[A ou PA]  ; [A9S et APC] Supplément par Pol Potier de Courcy (, 1873-1890) [Saffroy 10302b et c].

Ouvrages descriptifs, dictionnaires géographiques et topographiques (nationaux) 

 Michel de la Torre, Villes et Villages de France (coll.), 95 fascicules départementaux, Paris, Éd. Deslogis-Lacoste, 1990-95. Toutes les communes de France (sauf Paris), Histoire, Géographie, Nature, Arts ; mention des châteaux et manoirs (sans table), succinct, mais permet de localiser des marquisats peu connus, et d'autres titres (toutefois, leur signalement n'est pas exhaustif).
 
  Mentionne environ 52.000 lieux (sans l'Alsace-Lorraine), 21.281 châteaux (repérés par un sigle, mais localisés au bureau de poste), et 305 marquisats (non compris ceux devenus des duchés) ; n'indique ni dates ni titulaires.
 Notices historiques, géographiques et biographiques.
[DT] Dictionnaire topographique de la France, 34 départements publiés en 36 volumes, 1861-2008 (le dernier étant la Saône-et-Loire) ; depuis lors, une édition électronique est en cours. Il existe aussi 4 départements hors-collection (Forez = Loire, Htes-Pyrénées, Deux-Sèvres, Tarn), plusieurs manuscrits restés inédits, consultables aux A.D. (Creuse, Doubs, Finistère, Hte Garonne, Ille-et-Vilaine, Indre, Jura, Rhône, Hte-Saône, grand Paris (78), Vendée), et une vingtaine d'ouvrages similaires. Les DT officiels signalent souvent les érections avec leurs dates mais, par décision de la Commission, ils ne citent jamais les noms des titulaires, ce qui serait pourtant utile en cas d'homonymie ou de transfert.
 [EDG ou Exp.]  (inachevé, s'arrête à la lettre S, sans les Saints). Indique toutes les paroisses ; reprend les notices de Chasot (voir CNT, Tablettes), mais sa localisation des terres titrées est parfois aléatoire, voire fantaisiste. Relevé des marquisats de Provence enregistrés (to 5, 975-977 et 1048b, 59 cités avec les dates), intéressant Registre des fiefs du Dauphiné (to 6, 74-114, 30 marquisats cités).

Bibliographie régionale et locale 
, tirage à 160 ex. Réédition Laffitte reprints, 1976. Ordre chronologique, sans table des terres. Contient aussi les marquisats, mais n'a pas été utilisé par Éric Thiou. [Saffroy II, 22322]
,

Divers

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des duchés de France
 Liste historique des comtés de France
 Liste historique des vicomtés de France
 Liste des marquisats du Périgord

Lien externe 
 

 
Liste en rapport avec l'histoire de France
Liste de lieux géographiques en France